Il doppio del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joey Rive e Robert Van't Hof che hanno battuto in finale Marty Davis e Todd Witsken 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Neil Broad /  Piet Norval (semifinali)
 Marty Davis /  Todd Witsken (finale)

 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (primo turno)
 Cássio Motta /  Jaime Oncins (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1991